UCV ist eine Abkürzung für den Namen der folgenden Universitäten:
Katholische Universität Valencia Sankt Vinzenz der Märtyrer, Spanien
Universidad Central de Venezuela
UCV steht für
Ulcus cruris venosum, ein durch Venenleiden induziertes Geschwür des Unterschenkels
Siehe auch:
UCV Televisión

Abkürzung